Tyr, a skandináv mitológia egyik istene
Týr, feröeri viking metal együttes
Tyr, a Black Sabbath 1990-es albuma
Tyr, egy Asgard a Csillagkapu sorozatban
Tyr - férfi; weequay jedi mester
Tyr, a tirozin aminosav rövidített neve